Трубецкое — название населённых пунктов в России:

 Трубецкое — деревня в Тарусском районе Калужской области.
 Трубецкое — деревня в Азовском немецком национальном районе Омской области.
 Трубецкое — деревня в Дедовичском районе Псковской области.

См. также 
 Трубецкое княжество
 Трубецкой
 Трубецкие
 Трубецкая